Sulkavanjärvi kan syfta på: 
Alinen Sulkavanjärvi, sjö i Virdois, Birkaland,  (33,8 ha)
Sulkavanjärvi (sjö i Siilinjärvi, Norra Savolax, Finland),  (3,21 km²)
Sulkavanjärvi (sjö i Kiuruvesi, Norra Savolax, Finland),  (8,2 km²)
Sulkavanjärvi (sjö i Keitele, Norra Savolax),  (1,48 km²)
Sulkavanjärvi (sjö i Mörskom, Nyland),  (1,12 km²)
Sulkavanjärvi (sjö i Mäntsälä, Nyland),  (95,7 ha)